Aceasta este lista celor 312 de comune din departamentul  Nièvre , din Franța.

(CAN) Communauté d'agglomération (unitary authority) of Val de Loire - Val de Nièvre, creată în 2003.

Nièvre